El término Hoboken puede referirse a:

 Anthony van Hoboken (1887-1983), un musicólogo y mecenas neerlandés;
 Hoboken-Verzeichnis, un catálogo musical para clasificar las obras de Joseph Haydn, elaborado por el anterior;
 Hoboken (Bélgica), un deelgemeente de Amberes en Bélgica;
 Hoboken (Georgia), un pueblo estadounidense en Georgia;
 Hoboken (Nueva Jersey), una ciudad estadounidense en Nueva Jersey.